

Localidades

Sainte-Hélène (Gironda)
Sainte-Hélène (Lozère)
Sainte-Hélène (Morbihan)
Sainte-Hélène (Saône-et-Loire)
Sainte-Hélène (Vosges)

Desambiguações de topônimos